Сент-Ама́н-Сульт (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Административный центр кантона Мазаме-2 Валле-дю-Торе. Округ коммуны — Кастр.

Историческое название коммуны — Сент-Аман-ла-Бастид. Коммуна переименована в 1851 году в честь самого знаменитого своего уроженца — главного маршала Франции (французский аналог генералиссимуса) Никола Жана де Дье Сульта (1769—1851), неоднократно занимавшего пост премьер-министра страны. В коммуне сохранились замок Сультберг, принадлежавший маршалу, и родовая усыпальница Сультов, где он похоронен.

Код INSEE коммуны — 81238.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 600 км к югу от Парижа, в 90 км восточнее Тулузы, в 60 км к юго-востоку от Альби.

На севере коммуны протекает река . Большую часть территории коммуны занимают леса.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1677 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 975 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 679 были экономически активными, 296 — неактивными (показатель активности — 69,6 %, в 1999 году было 70,5 %). Из 679 активных работали 604 человека (342 мужчины и 262 женщины), безработных было 75 (37 мужчин и 38 женщин). Среди 296 неактивных 93 человека были учениками или студентами, 133 — пенсионерами, 70 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам (XIII век). Исторический памятник с 1927 года.
 Погребальная часовня семьи Сульт (1845 год). Исторический памятник с 1995 года.
 Замок Сультберг (1828 год). Исторический памятник с 1983 года.
 Бывшие казармы жандармерии (XVI век). Исторический памятник с 1921 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Тарн